Saalhausen bezeichnet:

 Saalhausen (Freital), einen Stadtteil von Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 
 Saalhausen (Großräschen), einen Ortsteil von Großräschen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Saalhausen (Lennestadt), einen Ortsteil von Lennestadt im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Saalhausen (Oschatz), ein Rittergut bei Thalheim, Ortsteil der Stadt Oschatz im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

sowie: Saalhausen (Adelsgeschlecht) mit:
 Gottfried Konstantin von Salhausen († 1675), Kreishauptmann in Leitmeritz
 Johann VI. von Saalhausen (1444–1518), als Johannes IV. Bischof von Meißen